WMSE kan syfta på:

 WMSE – den Sverige-baserade stödföreningen till Wikimedia Foundations projekt, se Wikimedia Sverige
 Vid "Förnamn Efternamn (WMSE)" –  ett aktuellt användarkonto (alternativt pensionerat konto) som används (använts) av Wikimedia Sverige-föreningens anställda
 WMSE – en icke-kommersiell radiostation i Milwaukee, Wisconsin, USA